Pulau Tiga (plaats), een plaats in Indonesië
Pulau Tiga (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing